— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Кото в Токио. Станция обозначена номером S-15. Была открыта 21 декабря 1978 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
2 островных платформы и 3 пути.

Окрестности станции 
Станция расположена под Столичным Шоссе 50 (Син О:хаси до:ри) вблизи его пересечения с Столичным Шоссе 476 (Кю:хати до:ри). В округе расположены как коммерческие так и жилые строения.

Автобусы 
Toei Bus: Остановка Одзима-Экимаэ
 Куса 24: до остановки Aсакуса-Котобукитё
 Камэ 24: до остановки Касайбаси; через станцию  до станции 
 Камэ 21: до остановки ; через Суйдзимори до станции

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки 
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Одзима